

Friuli-Venezia Giulia
Chiesa di San Mattia Apostolo a Costne di Grimacco (UD) 
Chiesa di San Mattia Apostolo a Taipana (UD)

Veneto
Chiesa di San Mattia Apostolo a Verona (VR)